Watching You — третий студийный альбом немецкой хеви-метал группы Tyran' Pace. Издан в 1986 году на лейбле Noise Records.

Альбом стал последним диском группы перед распадом её оригинального состава.

Список композиций 
Все композиции написаны участниками группы Tyran' Pace.

Участники записи 
 Ральф Шиперс — вокал;
 Оливер Кауфман — электрогитара;
 Давор Сертик — электрогитара;
 Энди Эхьюз — бас-гитара;
 Андреас Фалльшир — ударные.

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы хеви-метала
Альбомы Noise Records